

Прізвище
 Вікторія Пендлтон — британська велосипедиска

Топонім

Пендлтон (округ, Західна Вірджинія)
 Пендлтон (округ, Кентуккі)
 Пендлтон — місто, штат Індіана
 Пендлтон — місто, штат Нью-Йорк
 Пендлтон — місто, штат Орегон
 Пендлтон — місто, штат Південна Кароліна
 Пендлтон — селище, штат Міссурі

Англійські прізвища